Lautour ist der Name von:

 Cecil de Lautour (1845–1930), neuseeländischer Politiker
 David de Lautour (* 1982), neuseeländischer Schauspieler